Неман может означать:
 Неман — река, протекающая по территории Белоруссии, Литвы, а также Калининградской области России.
 Неман — город в Калининградской области.
 «Неман» — серия российских космических аппаратов.
 «Неман» — автозавод в городе Лиде, Гродненская область, Белоруссия.
 «Неман» — стеклозавод в городе Берёзовке, Лидский район, Гродненская область, Белоруссия.
 «Неман» — обувная фабрика в Гродно.
 «Неман» — табачная фабрика в Гродно.
 Неман — железнодорожная станция Барановичского отделения Белорусской железной дороги.
 «Неман» — марка ламповых чёрно-белых телевизоров производства Минского радиозавода.
 «Неман» — стихотворение Фёдора Ивановича Тютчева, написанное в 1853 году.
 Неман, Иосиф Григорьевич (1903—1952) — советский конструктор-авиатор.

В спорте:
 
 «Неман» — белорусский женский футбольный клуб из города Гродно.
 «Неман» — белорусский хоккейный клуб из города Гродно.
 «Неман» — спорткомплекс в Гродно, Белоруссия.

См. также